Il toponimo El Tejar può riferirsi a diverse località:

El Tejar – cantone della Costa Rica capoluogo del cantone di El Guarco
El Tejar – comune del Guatemala nel dipartimento di Chimaltenango
El Tejar – comune di Panama nel Distretto di Alanje